CRAB est un acronyme pouvant désigner :
 les Centres de recrutement de l'armée belge en 1940.
 un projet de véhicule militaire, le Combat Reconnaissance Armoured Buggy.
 la Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne.
 Crab Island, une île du lac Champlain aux États-Unis.

Homonymie d'acronyme